Daybreak steht für:
 Daybreak (1931), US-amerikanischer Spielfilm von Jacques Feyder (1931) 
 Daybreak, Originaltitel von Daybreak – Katastrophe in L.A., US-amerikanischer Spielfilm von Jean Pellerin (2000)
 Daybreak (2000, Bernard Rudden), britischer Spielfilm von Bernard Rudden (2000) 
 Daybreak (Fernsehserie), Comedy-Serie von Netflix (2019)
 Daybreak Game Company, US-amerikanischer Computerspieleentwickler

Siehe auch:
 Daybreakers, australischer Spielfilm von Michael und Peter Spierig (2009)